Change of Address е девети студиен албум на швейцарската хардрок група Krokus и според широкото мнение последният успешен. Според уебстраницата на групата, те и стилът им са били под голям натиск от звукозаписната си компания.

Състав 
 Фернандо фон Арб – китара
 Марк Колер – китара
 Марк Сторс – вокали
 Томи Кейсър – бас
 Джеф Клейвън – барабани

Песни

Позиции в класациите

Албум

Сингли

Външни препратки 
 Официална страница

Бележки 

Албуми на Крокус
Музикални албуми от 1986 година